Plusieurs châteaux français portent le nom de château de Beauvais :
 le château de Beauvais à Azay-sur-Cher en Indre-et-Loire ;
le château de Beauvais à Beauvais-sur Tescou dans le Tarn ;
 le château de Beauvais à Bonnat, dans la Creuse ;
 le château de Beauvais à Changé en Mayenne ;
 le château de Beauvais à Gévezé en Ille-et-Vilaine ;
 le château de Beauvais à Limoges en Haute-Vienne ;
 le château de Beauvais à Lussas-et-Nontronneau en Dordogne.

Beauvais